Юрий Удалов: Удалов, Юрий Николаевич (род. 1962) — российский политический деятель.
 Удалов, Юрий Фёдорович (1924—2006) — советский и российский биохимик, ветеран Великой Отечественной войны.